Gouffier de Boisy est un nom de famille porté par plusieurs personnalités :

 Artus Gouffier de Boisy (1474-1519), conseiller de Francois .
 Adrien Gouffier de Boisy (v.1479-1523), évêque, cardinal-légat, grand aumônier de France.
 Charlotte Gouffier de Boisy (1482-?), gouvernante des enfants royaux.
 Aymar Gouffier de Boisy (mort en 1528), évêque d'Albi.
 Pierre Prosper Gouffier de Boisy (1750-1794), chef vendéen.